Miguel Lloyd (ur. 23 października 1982 w La Romana) – dominikański piłkarz występujący na pozycji bramkarza w dominikańskim klubie Cibao FC oraz w reprezentacji Dominikany.

Kariera klubowa

San Cristóbal FC 
W 2004 roku został piłkarzem zespołu San Cristóbal FC.

Talleres Córdoba 
W 2005 roku przeszedł do argentyńskiego klubu Talleres Córdoba.

Racing Club de Avellaneda 
1 lipca 2005 podpisał kontrakt z Racing Club de Avellaneda.

Barcelona Atlético 
W 2006 roku został piłkarzem dominikańskiego klubu Barcelona Atlético. W sezonie 2007 wraz z klubem zajął pierwsze miejsce w tabeli ligowej, tym samym zdobywając tytuł mistrza Dominikany.

W Connection 
W 2008 roku przeszedł do trynidadzko-tobagijskiej drużyny W Connection. W sezonie 2008 wywalczył wicemistrzostwo Trynidadu i Tobago oraz triumfował w rozgrywkach o Puchar Ligi Trynidadu i Tobago. W sezonie 2009 odniósł zwycięstwo w turnieju CFU Club Championship, a także zdobył Trinidad i Tobago Goal Shield.

CD Árabe Unido 
W 2011 roku podpisał kontrakt z panamskim zespołem CD Árabe Unido. W sezonach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 zdobywał mistrzostwo Panamy, a w sezonie 2017/2018 – wicemistrzostwo Panamy. W 2015 roku został wyróżniony dwiema nagrodami indywidualnymi – najlepszy bramkarz i MVP Liga Panameña de Fútbol.

Cibao FC 
10 stycznia 2019 przeszedł do dominikańskiego klubu Cibao FC. W sezonie 2019 wywalczył wicemistrzostwo Dominikany.

Kariera reprezentacyjna 
W 2004 otrzymał powołanie do reprezentacji Dominikany. Zadebiutował 19 marca 2004 w meczu eliminacji do Mistrzostwa Świata 2006 przeciwko reprezentacji Anguilli (0:0).

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 30 sierpnia 2020)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 30 sierpnia 2020)

Sukcesy

Barcelona Atlético 
  Mistrzostwo Dominikany (1×): 2007

W Connection 
  Wicemistrzostwo Trynidadu i Tobago (1×): 2008
  Puchar Ligi Trynidadu i Tobago (1×): 2008
  CFU Club Championship (1×): 2009
  Trinidad i Tobago Goal Shield (1×): 2009

CD Árabe Unido 
  Mistrzostwo Panamy (3×): 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
  Wicemistrzostwo Panamy (1×): 2017/2018

Cibao FC 
  Wicemistrzostwo Dominikany (1×): 2019

Indywidualne 
  Najlepszy bramkarz Liga Panameña de Fútbol (1×): 2015
  MVP Liga Panameña de Fútbol (1×): 2015

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Dominikany w piłce nożnej
Piłkarze CA Talleres (Córdoba)
Piłkarze Racing Club de Avellaneda
Piłkarze W Connection
Piłkarze CD Árabe Unido
Ludzie urodzeni w La Romana
Urodzeni w 1982